Australosuchus clarkae — вид вымерших крокодилов из клады Mekosuchinae. Типовой и единственный вид рода Australosuchus, название которого переводится как «южный крокодил».

Вид описан в 1991 году по голотипу QM F16788 — неполному скелету, состоящему из почти полного черепа и челюсти, части шейного и грудного отделов позвоночника, лопатки, плечевой кости и кожного панциря, который был обнаружен в озере Паланкаринна в Южной Австралии.

Согласно датировки ископаемых остатков, Australosuchus clarkae жили в верхнем олигоцене — среднем миоцене ( назад).

Примечания

Литература 
 .

Вымершие крокодилы
Монотипические роды архозавров
Пресмыкающиеся олигоцена
Пресмыкающиеся миоцена
Ископаемая фауна Австралии
Фоссилии, описанные в 1991 году